Diocese of Portsmouth ist die englische Bezeichnung:
 des anglikanischen Bistums Portsmouth
 des römisch-katholischen Bistums Portsmouth